Натуральне число 576
 576 рік до нашої ери
 576 рік нашої ери